El tuli (Tm) natural es compon d'un isòtop etable, el 169Tm amb un 100% d'abundància natural. S'han caracteritzat 31 radioisòtops, els més estables dels quals són el 171 Tm amb un període de semidesintegració d'1,92 anys, el 170Tm amb un període de semidesintegració de 128,6 dies, el 168Tm amb un període de semidesintegració de 93,1 dies, i el 167Tm amb un període de semidesintegració de 9,25 dies. La resta d'isòtops radiocatius tenen períodes de semidesintegració inferiors a 64 hores, i la majoria d'ells menors de 2 minuts. Aquest element presenta també 14 isòmers nuclears els més estables dels quals són el 164m Tm (t½ 5,1 minuts), 160mTm (t½ 74,5 segons) i el 155m Tm (t½ 45 segons).

Els isòtops del tuli varien en massa atòmica de 145,966 u (146Tm) a 176,949 u (177Tm). El mode de desintegració primari abans de l'isòtop estables més abundant, el 169Tm, és la captura electrònica, i després l'emissió beta. El producte de desintegració primeri abans del 169Tm són isòtops de l'element 68 l' (erbi), i després són isòtops de l'element 70 l'(iterbi).
Massa atòmica estàndard: 168.93421(2) u

Taula

Notes 
 Els valors marcats amb # no estan derivats únicament de dades experimentals, sinó que en part es basen en tendències sistemàtiques. Els espins amb arguments d'assignació febles es troben entre parèntesis.
 Les incerteses es troben en forma concisa entre parèntesis després dels últims dígits corresponents. Els valors d'incertesa indiquen una desviació estàndard, tret de la composició isotòpica i la massa atòmica estàndard de la IUPAC, que utilitzen incerteses expandides.

Referències 
 Masses isotòpiques de l'Ame2003 Atomic Mass Evaluation by G. Audi, A.H. Wapstra, C. Thibault, J. Blachot and O. Bersillon in Nuclear Physics A729 (2003).
 Composicions isotòpiques i masses atòmiques estàndard de Atomic weights of the elements. Review 2000 (IUPAC Technical Report). Pure Appl. Chem. Vol. 75, No. 6, pp. 683-800, (2003) and Atomic Weights Revised (2005) .
 Semivida, espín i dades d'isomers triades d'aquestes fonts:
 Audi, Bersillon, Blachot, Wapstra. The Nubase2003 evaluation of nuclear and decay properties, Nuc. Phys. A 729, pp. 3-128 (2003).
 National Nuclear Data Center, Brookhaven National Laboratory. Information extracted from the NuDat 2.1 database (retrieved Sept. 2005).
 David R. Lide (ed.), Norman E. Holden in CRC Handbook of Chemistry and Physics, 85th Edition, online version. CRC Press. Boca Raton, Florida (2005). Section 11, Table of the Isotopes.

Tuli